Lassie, kan syfta på:

 Lassie – fiktiv hund känd från böcker och filmer
 Lassie på äventyr – en amerikansk äventyrsfilm i Technicolor från 1943 i regi av Fred M. Wilcox, originaltitel Lassie Come Home
 Lassie (film, 1994) – en amerikansk film från 1994 i regi av Daniel Petrie, originaltitel Lassie
 Lassie (film, 2005) – en brittisk film från 2005 i regi av Charles Sturridge, originaltitel Lassie
 Lassie (dansk serietidning) – en serietidning utgiven 1960–1969 av det danska förlaget Interpresse
 Lassie (serietidning v1) – en serietidning utgiven 1956–1968 av Centerförlaget
 Lassie (serietidning v2) – en serietidning utgiven 1980–1922 av Semic
 Lassie (sång) – en sång från 1990 av Ainbusk Singers, med refrängen Jag mötte Lassie
 Lassie (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1956–1966
 Lassie (svensk TV-serie) – en svensk TV-serie från 2015
 Lassie Creek – ett vattendrag i Kanada